Die Autoroute A 430 ist eine französische Autobahn mit Beginn in Aiton und dem Ende in Albertville. Sie hat eine Länge von 15,0 km. Die Autobahn wurde am 29. Oktober 1991 auf ihrer gesamten Länge eröffnet.

Streckenführung

Weblinks 
 Autoroute A430 in deutscher und französischer Fassung des SARATLAS
 Autoroute A430 auf WikiSara (frz.)

430
Straße in Auvergne-Rhône-Alpes
Straße in Europa